Про-лига Ирана 2004/2005 () — 23-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 13 сентября 2004 года и закончился 20 июня 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте persianleague.com 
 Сезон 2004/05 на сайте iplstats.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2004/2005
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2004 году
Спорт в Иране в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005